So What ist der Titel mehrerer Songs, darunter

 So What (Jazz-Titel)
 So What (Pink-Lied)